Návesní rybník může být:

 Návesní rybník (Kostelní Lhota) – rybník v okrese Nymburk
 Návesní rybník (Kostěnice) – rybník v okrese Pardubice
 Návesní rybník (Kunčí) – rybník v okrese Chrudim
 Návesní rybník (Obědovice) – rybník v okrese Hradec Králové
 Návesní rybník (Osice) – rybník v okrese Hradec Králové
 Návesní rybník (Podlužany) – rybník v okrese Nymburk
 Návesní rybník (Přívrat) – rybník v okrese Ústí nad Orlicí
 Návesní rybník (Seletice) – rybník v okrese Nymburk
 Návesní rybník (Uhersko) – rybník v okrese Pardubice
 Návesní rybník (Zaječice) – rybník v okrese Chrudim
 Návesní rybníčky (Polizy) – rybníky v okrese Hradec Králové